Le   d'armée,  ou XXV corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
  d'armée (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)
  d'armée (Wehrmacht)

France
  d'armée (France)

Italie
  corps d'armée du Regio esercito

Homonymie d'unités militaires